Steinburg kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Steinbourg, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Steinburg, Finneland – ort, Finneland, Sachsen-Anhalt, 
 Steinburg, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein,